Траоре́ () — африканське прізвище.

Відомі носії 
 Абду Траоре (1988) — малійський футболіст
 Абду Разак Траоре (1988) — буркінійський футболіст
 Ален Траоре (1988) — буркінійський футболіст
 Амара Траоре (1965) — сенегальський футболіст та футбольний тренер
 Амарі Траоре (1992) — малійський футболіст
 Анрі Траоре (1983) — буркінійський футболіст
 Бакає Траоре (1985) — малійський футболіст
 Даме Траоре (1986) — французький та катарський футболіст
 Драман Траоре (1982) — малійський футболіст
 Ерік Траоре (1996) — буркінійський футболіст
 Ібраїма Траоре (1988) — гвінейський футболіст
 Ісмаель Траоре ({1986) — французький і івуарійський футболіст
 Калілу Траоре (1987) — малійський футболіст
 Ласіна Траоре (1990) — івуарійський футболіст
 Лассіна Траоре (2001) — буркінійський футболіст
 Оноре Траоре (2-а половина XX століття.) — буркінійський державний і військовий діяч
 Рокіа Траоре ( 1974) — малійська співачка, гітаристка та автор пісень, виконавець африканської етнічної музики
 Хамед Траоре (*2000) — вуарійський футболіст.
 Шарль Траоре (1992) — малійський футболіст
 Бені Траоре (2002) — івуарійський футболіст

Прізвища